Csehország
 Bílovice, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Bílovice-Lutotín, település a Prostějovi járásban
 Bílovice nad Svitavou, település a Brno-vidéki járásban
 Velké Bílovice, település a Břeclavi járásban